Bouwwerk
 Drie broers, complex van drie huizen in de Letse hoofdstad Riga

Literatuur
 Twee broers, sprookje van de Deense schrijver Hans Christian Andersen
 Vijandige Broers, hoofdpersonen van een 16de-eeuwse Duitse sage

Media
 Broers, Nederlandse film
 BROERS, Nederlandse podcast

Muziek
 Broers, Zuid-Afrikaanse band

Personen met de achternaam Broers
 Alec Broers, Brits elektrotechnicus en - voormalig - president van de Royal Academy of Engineering
 Ammerentia Adriana Broers (1909-1965), Nederlands hofdienaar
 Cathelijne Broers, Nederlands museumdirecteur
 Edouard Broers, Belgisch politicus
 Franciscus Wilhelmus Maria (Frans) Broers, Nederlands dichter, schrijver, literatuurcriticus en vertaler, bekend onder het pseudoniem Jacq Vogelaar
 François Broers, Belgisch advocaat en politicus
 Frank Broers, Nederlands voetballer
 Huub Broers, Belgisch politicus
 Jacobus Cornelis Broers, Nederlands arts
 Jasper Broers, Nederlands kunstschilder
 Johnny Broers, Nederlands wielrenner
 Nico Broers, Nederlands verzetsstrijder

Theater
 Broers, theatervoorstelling van Erik Goossens en Peter Thyssen

Zie ook 
 De twee broers (doorverwijspagina)